Adorján János (1882–1964) gépészmérnök, a hazai repülés jelentős úttöröje
Adorján János (1938–1995) válogatott kézilabdázó, edző
Adorján János (?) festő